Антофоры (), ранее в отдельном семействе Anthophoridae) — один из крупнейших и распространённых по всему миру род пчёл, включающий более 400 видов.

Биология 
Одиночные виды, но селятся колониально. Опылители. Гнездятся в почве.

Распространение 
Встречаются по всему миру, но наиболее разнообразны в Голарктике и Африке.

Характеристика 
Крупной и средней величины пчёлы. Верхняя губа обычно шире своей длины или суженная в месте сочленения с наличником, язычок длинный.

Синонимы рода 
 Anthemoessa Robertson
 Anthomegilla Marikovskaya
 Anthophora Latreille
 Anthophora (Anthophora) Latreille
 Anthophora (Caranthophora) Brooks
 Anthophora (Dasymegilla) Brooks
 Anthophora (Lophanthophora) Brooks
 Anthophora (Mystacanthophora) Brooks
 Anthophora (Petalosternon) Brooks
 Anthophora (Pyganthophora) Brooks
 Anthophora (Rhinomegilla) Brooks
 Anthophoroides Cockerell & Cockerell
 Caranthophora Brooks
 Clisodon Patton
 Dasymegilla Brooks
 Heliophila Klug
 Lasius Jurine, 1801
 Lasius Panzer, 1804
 Lophanthophora Brooks
 Megilla Fabricius
 Melea Sandhouse
 Micranthophora Cockerell
 Mystacanthophora Brooks
 Paramegilla Friese
 Petalosternon Brooks
 Podalirius Latreille
 Podalirius (Paramegilla) Friese
 Pyganthophora Brooks
 Rhinomegilla Brooks
 Saropoda Latreille
 Solamegilla Marikovskaya

Классификация 
Род относится к трибе Anthophorini и включает более 400 видов пчёл и около 15 подродов.

 <small>
 Anthophora
 Anthomegilla Marikovskaya, 1976 (Anthophora arctica)
 Anthophoroides Cockerell & Cockerell, 1901
 Caranthophora Brooks, 1988
 Clisodon Patton, 1879
 Dasymegilla Brooks, 1988
 Heliophila Klug, 1807
 <small>
 Lophanthophora Brooks, 1988
 Melea Sandhouse, 1943
 Mystacanthophora Brooks, 1988
 Paramegilla Friese, 1897
 Petalosternon Brooks, 1988
 Pyganthophora Brooks, 1988
 Rhinomegilla Brooks, 1988

 Дополнения по подроду Anthophora (Micranthophora), который в 2018 году был восстановлен из синонимии с подродом Anthophora (Heliophila),  и описаны 7 новых видов: Anthophora (Micranthophora) caudata Orr, 2018; Anthophora (Micranthophora) chihuahua Orr, 2018; Anthophora (Micranthophora) escalante Orr, 2018; Anthophora (Micranthophora) parkeri Orr, 2018; Anthophora (Micranthophora) rara Orr, 2018; Anthophora (Micranthophora) striata Orr, 2018; Anthophora (Micranthophora) timberlakei Orr, 2018. Всего в подроде 26 видов в Западном полушарии.

Виды Европы

См. также 
 Пчела-плотник фиолетовая

Примечания

Литература 
 Осычнюк А. З., Панфилов Д. В., Пономарева А. А. Надсемейство Apoidea. // Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 3, ч. 1: Перепончатокрылые. — Л., 1978. — С. 279–518.

Ссылки 
 Фауна Европы 
 Пчёлы мира 
 Определитель Nomada 
 Список видов 
 Worldwide Species Map 

Anthophora
Роды пчёл